Fugaku steht für:
 Fuji (Berg), alternativer Name
 Fugaku (Supercomputer) in Wakō (Präfektur Saitama)
 Nakajima G10N „Fugaku“, im 2. Weltkrieg geplanter schwerer Langstreckenbomber

Siehe auch:
 Fugaku-fūketsu, Höhle an der Nordflanke des Fuji